Mansonia (houtsoort), een houtsoort
 Bété (taal), een taal uit Ivoorkust